Баскунчак — солёное озеро в Астраханской области России. Также относится к топонимам:

 Верхний Баскунчак
 Нижний Баскунчак
 Средний Баскунчак